«Хорнчёрч» () — английский футбольный клуб из города одноимённого города, в округе Хаверинг на востоке Внешнего Лондона. В нынешнем виде клуб основан в 2005 году, став преемником основанного в 1923 году клуба «Хорнчёрч ФК» (Hornchurch F.C.). Домашние матчи на стадионе Хорнчёрч Стэдиум.

История 
«Хорнчёрч» начал играть в Старшей Лиге Эссекса, новый клуб оказался весьма успешным. «Хорнчёрч» записал рекорд посещаемости для лиги, когда 702 поклонник пришли, чтобы посмотреть дерби матч с «Ромфордом». Клуб выиграл чемпионат за 6 матчей до конца и с рекордом по количеству очков. Хорнчёрч завершил сезон треблом. Он выиграл Кубок Гордона Брастеда, Кубок Эссекса и Кубок Вызова. Сезон был омрачен смертью Президента и основателя клуба Джим Брэдшоу, в феврале 2006 года.
Хорнчёрч дошёл до четвёртого отборочного раунда Кубка Англии в сезоне 2007-08 гг. В 2008-09 они улучшились на этом, достигнув первого тура, когда они проиграли дома Питерборо. Этот матч привлек толпу из 3000 зрителей.

В 2012 году Хорнчёрч получил право играть в Южной Конференции, победив «Лавстофт» в плей-офф 2—1.

Клуб известен и тем, что в 2003—2004 гг его ворота защищал Дмитрий Харин.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Лондона